La Coupe du Grand Chelem est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute à Munich du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Faits marquants 
Dans cette épreuve organisée par la Fédération internationale de tennis (et reconnue par la WTA), sont réunies les huit joueuses ayant obtenu les meilleurs résultats dans les tournois du Grand Chelem en 1998.

Venus Williams, qui signe en cette occasion le  de sa carrière en simple, s'impose en finale face à Patty Schnyder (tombeuse en demi de sa compatriote Martina Hingis). 

Il s'agit là de la première Coupe du Grand Chelem tenue dans sa version féminine.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe du Grand Chelem
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Grand Chelem
Tennis en Allemagne en 1998
Tennis en septembre 1998
Sport en octobre 1998